Wildenvey ist der Familienname folgender Personen:

 Gisken Wildenvey (1892–1985), norwegische Schriftstellerin
 Herman Wildenvey (1885–1959), norwegischer Lyriker